Lateinisch steht für:

 Lateinisch, italische Sprache im Alten Rom, siehe Latein
 lateinische Buchstaben, siehe Lateinisches Alphabet

Latein steht auch für:
 Latein (Gemeinde Straßwalchen), Ortschaft der Gemeinde Straßwalchen, Bezirk Salzburg-Umgebung, Land Salzburg
 Latein, früherer deutscher Name der tschechischen Gemeinde Slatina u Jevišovic
 Kurzbezeichnung für Lateinamerikanische Tänze

Siehe auch:
 Lateinische Schrift
 Latin